Katimavik (« lieu de rencontre » en inuktitut) peut faire référence à :
 Katimavik, une pyramide inversée du Pavillon du Canada à l'Exposition universelle de 1967 à Montréal ;
 Katimavik, un programme pour la jeunesse canadienne fondé en 1977.

Voir aussi 
 Ensemble vocal Katimavik, un chœur amateur mixte d’environ soixante choristes fondé en 1970 au Québec